Let Me Go (3 Doors Down) - single van de band 3 Doors Down
 Let Me Go (Avril Lavigne) - single van de zangeres Avril Lavigne
 Let Me Go (Cake) - single van de band Cake
 Let Me Go (Hailee Steinfeld & Alesso) - single van Hailee Steinfeld & Alesso ft. Florida Georgia Line & Watt
 Let Me Go, Let Me Go, Let Me Go - album van Jason Molina
 Let Me Go (film) -  Britse film uit uit 2017